Astana Open 2020 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2020 z cyklu Astana Open rozgrywany w dniach 26 października–1 listopada 2020 roku w Nur-Sułtanie na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 337 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2020
2020 w tenisie ziemnym
2020 w Kazachstanie